Tom Clancy’s Splinter Cell — видеоигра в жанре стелс-экшена, разработанная Ubisoft Montreal, первая часть серии Splinter Cell, курируемой американским писателем Томом Клэнси. Главного героя Сэма Фишера озвучил актёр Майкл Айронсайд.

Американское АНБ организует новое секретное подразделение «Третий эшелон». Сэм Фишер становится первым оперативником этого подразделения. Он должен предотвратить разгорающуюся войну между США и Китаем и отыскать скрывающегося президента Грузии Комбаяна Николадзе, чтобы помешать использовать его секретное оружие под кодовым названием «Арк».

Для N-Gage игра вышла под названием Tom Clancy’s Splinter Cell: Team Stealth Action. Успех игры дал старт нескольким книгам по мотивам серии.

Геймплей 
Стелс-ориентированный геймплей Splinter Cell, несмотря на частые сравнения с серией Metal Gear, на самом деле имеет больше сходства с классической стелс-серией Thief. Управляя Сэмом, игрок должен умело прятаться в тени, красться мимо охранников, использовать окружающую обстановку и экипировку.

Тень является главным помощником игрока. На интерфейсе установлен специальный индикатор, указывающий насколько виден Фишер в данный момент времени. Этот индикатор позволяет игроку верно выбрать место для того, чтобы скрыться от врагов и не быть замеченным.

Использование оружия не приветствуется игрой — звук выстрела очень громкий и его могут услышать на большом расстоянии, кроме того для немедленного умертвления врага необходимо стрелять в голову, что является непростой задачей. Также на уровень игроку выдаётся малое количество патронов, которые необходимо беречь на крайние случаи. Для боя у Фишера имеется автомат с глушителем, который может использовать различные виды боеприпасов (от обычных пуль до шоковых), пистолет с глушителем, несколько видов гранат и различные вещи. Кроме использования оружия Сэм может вывести врага из строя, оглушив ударом по шее. Все тела Сэм может уносить и прятать в тени, чтобы их не обнаружили другие охранники. Иногда условия задания лишают возможности убивать врагов и вынуждают лишь оглушать или усыплять их. Если Фишера всё же обнаружили, то охранники поднимают тревогу. После одной или нескольких поднятых тревог игра заканчивается.

Для выполнения задач Фишер может использовать свои акробатические умения и экипировку. Сэм может залезать на выступы, карабкаться по трубам, в случае необходимости зависнуть между двумя стенами и т. д. Но не все задачи возможно решить лишь акробатикой. В инвентаре Фишера всегда есть трифокальные очки ночного и инфракрасного теплового видения, отмычки, чтобы открывать запертые двери и оптический кабель для заглядывания под дверь.

Игра довольно линейна и предлагает несколько вариантов решений. Игрок должен просто понять, как наиболее эффективно пройти от одной точки к другой.

Сюжет 
2003 год. В ответ на расширяющееся использование новейших цифровых методов шифрования для сокрытия потенциальных угроз национальной безопасности Соединенных Штатов, УНБ (Управление национальной безопасности) было вынуждено начать новые разработки в области сбора разведывательных данных.
Это сверхсекретное начинание, названное «Третьим эшелоном», стало точкой возврата к классическим методам шпионажа, усовершенствованным передовыми наблюдательными и боевыми технологиями и направленным на агрессивный сбор хранимых на враждебной территории данных. Когда информация, считающаяся жизненно важной для национальной безопасности, не может быть получена традиционными средствами, «Третьему эшелону» дают право на проведение физических операций.

Несмотря на то, что правительство США это отрицает, «Третий эшелон» развернул подразделения, которые получили названия «Splinter Cells»: элитные группы по сбору разведывательной информации, состоящие из единственного полевого агента, поддерживаемого дистанционной группой. Эти группы компактны, высоко маневренны и почти неуловимы.

В 2004 году ЦРУ связалось с представителями УНБ касательно потери контакта с агентом ЦРУ Эллис Мэдисон, отслеживавшей связи бывшей советской республики Грузии. В грузинскую столицу, Тбилиси, был отправлен второй агент, Блостайн, на поиски агента Мэдисон, но через семь дней и он не вышел на связь. Опасаясь, что американские агенты оказались в руках подозреваемой в терроризме группы, «Третий эшелон» подключил к делу оперативника «Splinter Cell» Сэма Фишера, чтобы тот нашёл пропавших агентов и разрешил эту ситуацию.

Вы и есть Сэм Фишер. Вы не должны оставлять следов на физической или политической карте. Помните, что, хотя убийство может скомпрометировать прикрытие, выбора между тем, чтобы оставить свидетеля или труп, вообще не стоит. Вы не существуете. Вы — «Splinter Cell».

Во время расследования Фишер раскрывает систематические этнические зачистки и массовые убийства среди мусульман Азербайджана, устраиваемые по приказу президента Грузии Комбаяна Николадзе, который хочет заполучить обширные нефтяные ресурсы этой страны. После того, как НАТО вмешивается в ситуацию и останавливает грузин, Николадзе уходит в подполье и в отместку инициирует информационный кризис в Америке, используя компьютерные алгоритмы, разработанные канадским хакером Филипом Массе. Фишер получает приказ найти и устранить Николадзе. В ходе расследования Фишер узнает, что Николадзе работал вместе с китайским генералом-предателем Конг Фейронгом над созданием ядерного оружия под кодовым названием «Арк» (или «Ковчег») и установил его где-то в США. Проникнув в грузинский президентский дворец, Фишер убивает Николадзе, помешав ему использовать оружие.

Xbox и PC-версии игры обладают ещё тремя дополнительными уровнями, доступными через Xbox Live или установку специального патча в коллекционном издании Chaos Theory, которые продолжают сюжетную линию. После убийства Николадзе Сэм отправляется на Кольский полуостров в России, чтобы ликвидировать Филипа Массе. После этого Фишер пытается помешать полковнику Алексеевичу и его солдатам захватить ядерную субмарину «Вселку».

Персонажи 
 Сэм Фишер () — главный протагонист игры, секретный оперативник «Третьего эшелона». Опытный ветеран тайных операций, работающий шпионом на АНБ.
 Сара Фишер () — дочь Сэма Фишера. В версии для PS2, NGC значительно моложе.
 Ирвинг Ламберт () — полковник, директор и координатор заданий «Третьего эшелона». Ламберт — это связующее звено между полевым агентом и командой исследователей, хакеров, стратегов и командиров «Третьего эшелона». Пока Фишер на задании, он находится в постоянном контакте с Ламбертом с помощью подкожных микрочипов и кохлеарных имплантатов.
 Анна Гримсдоттир () — руководитель отдела связи, эксперт по компьютерной безопасности «Третьего эшелона». Гримсдоттир возглавляет небольшую группу программистов, отвечающую за обеспечение технологической и информационной поддержки полевого агента. Гримсдоттир будет помогать Фишеру обращаться с высокими технологиями в его заданиях.
 Вернон Уилкс-младший () (†) — лейтенант, специалист по транспортировке и вооружению полевых агентов «Третьего эшелона». Снабженец отвечает за эвакуацию агента после выполнения задания. Уилкс будет сообщать информацию Фишеру о любом снаряжении и оружии, когда оно станет доступно. Получает смертельные ранения в перестрелке от русского наёмника в здании «Калинатек» во время эвакуации Сэма. В версии игры для PS2 получает смертельные ранения от пуль русского наёмника на ядерной электростанции «Надежда» во время эвакуации Сэма. Умирает на вертолете в воздухе на руках у Сэма. В катсцене на экранах отображается точная дата — 9 ноября 2004 года. Это означает, что бонусная миссия для PS2 должна была выйти на всех платформах.
 Моррис Оделл () — телеведущий новостей на канале «First News Wire», охватывающий самую последнюю информацию про жизненно важные события, происходящие во всем мире.
 Комбаян Николадзе () (†) — главный антагонист игры, президент Грузии, который жаждет победить Америку с помощью своих сил и ресурсов. Используя свое политическое, технологическое и финансовое влияние, Николадзе недавно стал президентом Грузии. Его амбиции равны только его настойчивости. Он начинает информационную войну против США, но после неудачи и раскрытия своих секретов уходит в подполье. Погибает от пули Сэма в президентском дворце Грузии.
 Уильям Роберт Блостайн () (†) — агент ЦРУ под прикрытием в Грузии, разоблачен, захвачен и убит. Найден Сэмом Фишером в полицейском участке в Грузии. К его смерти причастен Вячеслав Гринько.
 Элисон Маккарти Мэдисон () (†) — агент ЦРУ под прикрытием в Грузии, разоблачена, захвачена и убита. Найдена Сэмом Фишером в полицейском участке в Грузии. К её смерти причастны люди Николадзе.
 Дэвид Танахил () (†) — специальный агент ЦРУ, который был назначен, чтобы помочь Роберту Блостайну расследовать исчезновение с Элис Мэдисон, переодетым сотрудником ЦРУ, который проник в кабинет президента Грузии Николадзе во время информационного кризиса Грузии. Танахил, работая с Джонатоном Саттоном в ЦРУ, помогал Блостайну первоначально с исследованием до его исчезновения, но позднее выяснилось, что он был убит.
 Томас Гургенидзе () (†) — клерк четвёртого полицейского участка, осведомитель агентов ЦРУ Блостайна и Мэдисон и связной АНБ. Умирает на складе во время пожара и контакта с Сэмом после того, как русские мафиози избили его и подожгли здание.
 Кетеван () (†) — наёмник Вячеслава Гринько, совершивший нападение на квартиру Блостайна. Вместе с его напарником был убит Сэмом.
 Вячеслав Гринько () (†) — бывший русский спецназовец, лейтенант в русской мафии. Воевал в Афганистане, ныне военный командир Николадзе, который обычно работает с наёмниками. Убит Сэмом на скотобойне в Бирме во время защиты пленных.
 Джонатан Саттон () — помощник директора ЦРУ, способствует налаживанию контактов с Варламом Кристави.
 Тристан Гогоберидзе () — патрулирующий полицейский на улицах в Тбилиси из седьмого полицейского участка. Лично знаком с Филипом Массе.
 Филип Франкель Массе () (†) — главный антагонист DLC Mission Pack, канадский хакер, нанятый за обширные знания в области компьютеров. Человек, напрямую ответственный за грузинский информационный кризис. Снабдил Николадзе необходимыми технологиями для начала информационной войны с США. Убит Сэмом на Кольском полуострове.
 Рамаз Лорткипанидзе () — сержант, грузинский офицер в седьмом полицейском участке в Тбилиси, разработал тесные партнерские отношения с президентом Грузии Комбаяном Николадзе и его союзником Вячеславом Гринько. С его помощью тела агентов Мэдисон и Блостайна перенесли в участок и извлекли подкожные датчики.
 Дэвид Бауэрс () — президент США с 2001 года. Часто виден в новостных роликах.
 Гамлет () — личный водитель Вячеслава Гринько, допрошен Сэмом в министерстве обороны Грузии.
 Мурман Кобиашвили () — полковник Грузии, один из военных людей Николадзе. Находился в дозоре в штаб-квартире министерства обороны Грузии во время операции Сэма.
 Пётр Леджава () — компьютерный техник, работающий для грузин на нефтяной вышке. Наряду с грузинскими наемниками высаживается на нефтяную вышку с целью использования своего ключа шифрования для передачи данных в базу данных Филипа Массе. Сэму поручено было проследить за ним, догнать его и отнять портфель с ключом к шифру.
 Бартоломео Фиск () — четырёхзвездный генерал армии США. Сообщил прессе о грузинском информационном кризисе 30 и 31 октября. 10 ноября он посетил водоочистной завод «Пикетт Гэп» в штате Теннесси после инцидента. 13 ноября он выживает после третьего сердечного приступа.
 Митчелл Дугерти () — аналитик ЦРУ, страдающий обсессивно-компульсивным расстройством и сливающий информацию наемникам Вячеслава Гринько. Захвачен Сэмом.
 Джон Бакстер () — специалист по допросам в АНБ. Вместе с Верноном Уилксом они прикрывали Сэма во время его визита в ЦРУ.
 Варлам Кристави () — член кабинета министров Николадзе. После его раскрытия личности и бегства из страны стал президентом Грузии. Хотел провести сделку с Николадзе, но последний был убит Сэмом.
 Иван () — технический инженер, работающий на Николадзе в компании «Калинатек». Спрятался в ванной комнате после срабатывания пожарной сигнализации, но вскоре был обнаружен наемником, о котором позаботился Сэм. Иван дал ему ключ для шифра.
 Конг Фейронг () (†) — генерал, был высокопоставленным членом народно-освободительной армии Китая с 2001 до 2003. В 2004 вступил в союз с изгоем Комбаяном Николадзе и имел с ним отколовшуюся фракцию НОА. Когда запланированные казни американских солдат в «Mouke Tsoe Bo Meats» не удались, Николадзе отказался от сотрудничества с Фейронгом, вызывая раскол в его фракции. Совершил самоубийство, выпив отравленный ликер во время столкновения с Сэмом.
 Фрэнсис Коен () — полевой агент «Третьего эшелона», работающий в Японии. Специалист по транспортировке и вооружению после смерти Вернона Уилкса, производит высадку и эвакуацию Сэма.
 Лонг Дан () — китайский политик и дипломат, посол Китая в Мьянме. Но само посольство и его активы были захвачены Фейронгом, где Лонг Дан стал заложником и отведен на скотобойню, где вместе с другими пленными голодал. Без средств связи не мог сообщить о предательстве Фейронга, рассказал Сэму о доказательствах, которые хранятся на его компьютере в офисе в посольстве, где орудует Фейронг. Сэм защитил его и остальных заложников от подопечных Николадзе.
 Баграт () (†) — полковник, служил под руководством у Вячеслава Гринько. Убит Сэмом на скотобойне в Бирме во время защиты пленных.
 Носенко () (†) — наемник, служил под руководством у Вячеслава Гринько. Убит Сэмом на скотобойне в Бирме во время защиты пленных.
 Гоа () (†) — полковник группы, действующей вне правительства Китая и помогающей Фейронгу. Пытается предотвратить самоубийство генерала, но погибает от его же рук. В это время Сэм следует за ним.
 Андрей Алексеевич () — главный антагонист DLC Mission Pack, полковник, командир русской наемной армии. После окончания грузинского кризиса позиционировался на секретном объекте, расположенном на Кольском полуострове, когда Сэм Фишер проник на объект.
 Бобров () — русский моряк, базировавшийся на военно-морской верфи на Кольском полуострове. Был пленен солдатами Андрея Алексеевича, размещен в морозильной камере в кафетерии, допрошен на предмет доступа в секретные области военно-морской верфи. Бобров связался с Сэмом, когда «Третий Эшелон» послал его для исследования объекта. После разговора неизвестно что стало с Бобровым, так как это навсегда осталось в тайне.

Версии 

Поскольку Splinter Cell разрабатывался сразу для нескольких платформ, каждая версия игры отличается от другой.

Xbox/Xbox 360: Xbox-версия игры содержит улучшенное освещение и более детализированные модели. Ролики выполнены на движке игры, тогда как в остальных версиях они представлены в виде видео. Ни одно из дополнений присутствующих в PS2 и GameCube версиях не представлены, но есть возможность закачать через сервис Xbox Live три дополнительных уровня. В Xbox 360 игра запускается с обратной совместимостью. Интерфейс игры выполнен в виде КПК Palm.

ПК: ПК-версия является портом с Xbox и полностью копирует её. Версия отличается возможностью выставить более высокое разрешение, некоторыми роликами в видеофайлах, возможностью сохранения в любой момент и поддержкой клавиатуры и мышки. Бонусов не представлено, но позже появилась возможность отдельно скачать Splinter Cell: Mission Pack — бесплатный адд-он от разработчиков, содержащий три дополнительных уровня. В русской версии дозагрузочные экраны переворачиваются вверх ногами.

Mac: Mac-версия это порт с PC с возможным разрешением 800х600 и всеми роликами в видеоформате. Бонусов в виде DLC не представлено.

PlayStation 2: PS2-версия запускается в низком разрешении и обладает гораздо худшей графикой по сравнению с остальными версиями. В ней отсутствуют некоторые локации с объектами и упрощены карты для передвижения, а заставки в режиме реального времени были заменены на киноролики. В качестве бонусов версия обладает тремя новыми катсценами, зимним камуфляжем и эксклюзивной миссией на электростанции, созданной специально для PS2. Плюс каждая миссия сильно укорочена и переделана по-своему для быстродействия приставки.

PlayStation 3: HD-версия вышла в 2011 году в составе трилогии под названием Tom Clancy’s Splinter Cell Classic Trilogy HD. Это порт версии с PC, но имеет свой интерфейс, отличный от Xbox.

Nintendo GameCube: имеет более детализированную графику, чем PS2-версия и запускается в том же разрешении, что и Xbox-версия, но дизайн уровней упрощен как в PS2-версии. Присутствует возможность соединения с GBA, в этом случае на GBA выводится карта уровня. Кроме этого GC-версия включает новое оружие в виде липких бомб.

«Пасхальные яйца» 
 Охранники насвистывают песню «If I Were a Rich Man» из мюзикла «Скрипач на крыше».
 При первом посещении китайского посольства кодовой фразой Фишера на встрече со связным является «Яркий холодный день в Апреле» — это первое предложение в книге Джорджа Оруэлла «1984».
 Во время старта тренировки сзади есть два помещения, в одном из которых отмычка, а в другом за кодовым замком стоит Анна Гримсдоттир. Сэм может поговорить с ней, если пройдет тренировку, откроет в конце запертую комнату, узнает код от секретного замка на компьютере и вернется обратно. Но в игре для PS2 и NGC помещений нет.
 В здании ЦРУ можно найти комнату, содержащую различные вещи на тему НЛО и электронное письмо на компьютере написанное 'Ф. М. ФБР' — ссылка на специального агента Фокса Малдера из сериала «Секретные материалы». Там же на стене висит фотография Джорджа Буша Мл. Но в игре для PS2 и NGC помещение закрыто.
 Существует интервью-ролик, в котором Сэм (голосом Майкла Айронсайда) рассказывает о своей работе и обсуждает свой опыт в создании игры в режиме реального времени с использованием версии CGI.
 Первая миссия на Кольском полуострове происходит в январе 2005 года. Однако базы данных, найденные во время прохождения уровня, говорят о том, что события произошли в ноябре 2004 года.

Отзывы 

Игра заняла второе место в номинации «Лучший Action» (2003) журнала «Игромания».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Splinter Cell 
 Tom Clancy’s Splinter Cell  на сайте Ubisoft
 Tom Clancy’s Splinter Cell на сайте Руссобит-М. 
 Tom Clancy’s Splinter Cell  на сайте «Игромании»
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Mission Pack на сайте «Игромании»
 

Steam-игры
Splinter Cell
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox
Игры для GameCube
Игры для Windows
Игры для macOS
Стелс-экшены
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Компьютерные игры 2002 года
Компьютерные игры, изданные Ubisoft Entertainment
Компьютерные игры, разработанные Ubisoft Shanghai